Зу'ль-Факар-бей (? — 1730) — 4-й голова мамлюцького бейлікату в Єгипетському еялеті Османської імперії в 1726—1730 роках.
 Дег-е Зу-оль-Факар — село в Ірані, у дегестані Заліян, бахш Заліян, шагрестан Шазанд остану Марказі.